Guðrún Arnardóttir (n. 1971) - ostacolista islandese
 Guðrún Arnardóttir (n. 1995) - calciatrice islandese